ГАЗ-21 — марка советских автомобилей, производившихся на Горьковском автомобильном заводе.
 ГАЗ-21 — экспериментальный автомобиль повышенной проходимости образца 1936 года.
 ГАЗ-21 «Волга» — автомобиль среднего класса, производившийся на Горьковском автомобильном заводе с 1956 по 1970 годы.